Le terme Route 166 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 166 (), en Allemagne
 Route nationale 166, en France